Marvel Girl è un personaggio dei fumetti Marvel Comics, del quale esistono tre versioni:

 La prima è Jean Grey, personaggio creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni). La sua prima apparizione avviene in The X-Men (vol. 1) n. 1 (settembre 1963);
 La seconda è Valeria Richards, personaggio creato da Chris Claremont (testi) e Salvador Larroca (disegni). La sua prima apparizione come Marvel Girl è in The Fantastic Four (vol. 3) n. 15 (marzo 1999);
 La terza è Rachel Summers, personaggio creato da Chris Claremont (testi) e John Byrne (testi e disegni). La sua prima apparizione è in The X-Men (vol. 1) n. 141 (gennaio 1981), invece la sua apparizione come Marvel Girl avviene in X-Treme X-Men (vol. 1) n. 46 (giugno 2004), realizzato da Chris Claremont (testi) e Igor Kordey (disegni).

Biografia dei personaggi

Jean Grey 

Jean Grey è l'ultima degli X-Men originari, insieme a Ciclope, Bestia, Angelo e Uomo Ghiaccio. È una mutante con poteri telecinetici. Bestia sembra avere un debole per lei, ma Jean si innamora di Scott Summers, ovvero Ciclope.

Dopo la seconda Genesi, Jean si trasforma in Fenice e in seguito in Fenice Nera, sviluppando una personalità molto più oscura. Muore, infine, colpita dal laser di un cannone Kree durante la guerra Kree/Guardia Imperiale di Shi'ar.

Dopo alcuni anni Namor prima e i Vendicatori in seguito trovano nell'oceano atlantico settentrionale un bozzolo, che si trasforma in una strana capsula. Gli eroi la portano alla loro base per esaminarla. Qui si trovano anche i Fantastici Quattro, chiamati da Capitan America. La capsula scompare e riappare invece Jean Grey: si scopre così che la Jean Grey che era stata uccisa era in realtà un'aliena. Jean e Scott si uniscono al nuovo gruppo X-Factor con gli X-men originari e diventa Marvel Girl.

Valeria Richards 

Valeria von Doom, proveniente da un futuro alternativo, si materializza alla base dei Fantastici Quattro affermando di essere la figlia di Victor von Doom e Susan Richards. Vinta la prima diffidenza, Susan accetta la ragazza, che affianca i Fantastici Quattro in diverse missioni. Il mistero della futura unione tra il Dottor Doom e Susan Richards sembra chiarirsi quando Mister Fantastic rimane intrappolato nell'armatura del Dottor Doom e, fingendosi lui, risposa Sue.

Tuttavia, Reed riesce alla fine a liberarsi dell'armatura e quindi il futuro torna a essere incomprensibile. Si scopre che in realtà la ragazza è Valerie Meghan Richards, la secondogenita di Reed e Sue, creduta morta prima della nascita. Franklin, grazie ai suoi poteri, aveva salvato la bimba, che era stata cresciuta da Roma in previsione di un destino importante. Tale destino sembra compiersi quando Valeria e Franklin, unendo i propri poteri, ricostituiscono Galactus per sconfiggere Abraxas.

In seguito a questa azione la realtà successiva si modifica e Valeria ritorna a essere un feto all'interno dell'utero di Sue, al momento della nascita. Poiché i raggi cosmici complicano il parto, Torcia Umana convoca il Dottor Doom, che con i suoi poteri mistici aiuta a far venire al mondo Valeria. L'uomo, però, lancia un incantesimo sulla ragazza, rendendola una dei suoi famigli, ma i Fantastici Quattro riescono a spezzare l'incantesimo. La giovane Valeria, infine, spronata da Tabitha Deneuve (sua madre in un lontano futuro), manifesta il suo intelletto sovrumano.

Rachel Summers 

In giorni di un futuro passato, Rachel è una mutante adolescente che non ha ancora imparato ad usare i propri poteri ed è un membro de i Nuovi Mutanti della Terra-811. Quasi tutti i mutanti sono morti e gli unici sopravvissuti sono tenuti prigionieri in un campo di concentramento: Wolverine, Kitty Pryde, Colosso, Franklin Richards (adulto), Tempesta e Magneto (ridotto su una sedia a rotelle).

Kitty chiede a Rachel di utilizzare i suoi poteri telepatici: con il suo aiuto l'anima di Rachel ritorna al 31 ottobre 1990 nella stanza del pericolo, dove gli X-Men Tempesta, Wolverine, Colosso, Angelo e Nightcrawler si stanno allenando. Rachel ha intenzione di neutralizzare i collari inibenti: l'impresa ha successo ma Franklin, Tempesta, Wolverine e Colosso vengono uccisi dalle Sentinelle.

Rachel torna al presente come Fenice a Londra e trova Kitty, Nightcrawler, Capitan Bretagna e Meggan: insieme si scontrano con i Warwolves provenienti dalla Terra-811 e creano un nuovo gruppo, chiamato Excalibur. Un decennio dopo, negli X-Men, Rachel cambia il nome di battaglia in Marvel Girl per rendere omaggio alla madre defunta.

Note 

Personaggi Marvel Comics
Mutanti Marvel Comics
Personaggi degli X-Men
Personaggi dei Fantastici Quattro